Frank (àlbum), àlbum de debut de la cantant anglesa Amy Winehouse llançat per Island Records l'any 2003
 Frank (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus de 22,7 km de diàmetre 
 Frank-Toyo, equip ciclista suís de ciclisme en ruta que va competir de 1987 a 1990
 Biografies:
 André Gunder Frank (Berlín, 1929 - Luxemburg, 2005), historiador i sociòleg alemany 
 Anne Frank (Frankfurt del Main, Alemanya, 1929-Bergen-Belsen, Alemanya, 1945)
 Daniel Frank (1882 – 1965), atleta estatunidenc que va competir a primers del segle XX 
 Edith Frank, mare d'Ana i Margot Frank 
 Ernst Frank (Munic, 1847 - Oberdobling, Viena, 1889), compositor i director d'orquestra alemany 
 Gert Frank (Hobro, 1956 – 2019), ciclista danès professional entre 1976 i 1988 
 Hans Frank (1900 - 46), militar i advocat per al Partit Nazi durant els anys 20 i alt funcionari 
 Helmar Frank (1933, Waiblingen – 2013, Paderborn), matemàtic, pedagog i esperantista alemany 
 Istvan Frank (Budapest, 1918 — Menton, Provença, 1955), romanista francòfon hongarès, professor d'universitat
 Josep Frank (l'Alguer, 1830-1900), escriptor, professor i bibliotecari alguerès 
 Leo Frank (Cuero, Texas, 1884 – Marietta, Geòrgia, 1915), empresari estatunidenc jueu que va ser linxat 
 Leonhard Frank (Würzburg, 1882 - Munich, 1961), novel·lista i dramaturg alemany 
 Margot Frank o Betti Frank (Frankfurt del Main, 1926 - camp de Bergen-Belsen, 1945), filla gran d'Otto Frank i Edith Frank 
 Marie-Josée Frank (Echternach, 1952), política luxemburguesa, militant del Partit Popular
 Mathias Frank (Roggliswil, Lucerna, 1986), ciclista suís, professional des del 2008 
 Melvin Frank (Chicago, Illinois, Estats Units, 1913 - Los Angeles, Estats Units, 1988), guionista i productor 
 Philipp Frank (Viena, Àustria, 1884 - Cambridge, Massachusetts, EUA, 1966), físic i matemàtic
 Robert Frank (Zuric, Suïssa, 1924 - Inverness, Nova Escòcia, Canadà, 2019), fotògraf i cineasta documental
 Waldo David Frank (Long Branch, Nova Jersey, 1889 - White Plains, Nova York, 1967), prolífic novel·lista, historiador i crític literari